Евге́ния Сере́бренникова: Серебренникова, Евгения Евгеньевна (род. 1982) — российская актриса.
 Серебренникова, Евгения Павловна (1854—1897) — врач-офтальмолог, просветитель.